Игры в Группе G на чемпионате мира 2006 года проходили с 13 по 23 июня 2006 года. Группа состоит из Франции, Швейцарии, Южной Кореи и Того.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе H, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы H.

Время указано местное (UTC+2).

Южная Корея — Того

Франция — Швейцария

Франция — Южная Корея

Того — Швейцария

Того — Франция

Швейцария — Южная Корея 

Г